Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Hrabovej Roztoce – cerkiew w Hrabovej Roztoce
 Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Kętrzynie – cerkiew w Kętrzynie
 Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej – cerkiew w Koniecznej
 Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Krajnym Čiernie – cerkiew w Krajnym Čiernie
 Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Krajnym Čiernie (prawosławna) – cerkiew w Krajnym Čiernie
 Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Lesznie – cerkiew w Lesznie